La clause, une disposition particulière d’un contrat.
 La Stipulatio, la forme basique du contrat dans le droit romain.